Primera División 1923 (Uruguay) - reguliere competitie
 Primera División 1923 (FUF) - dissidente competitie